Sarasa ist der Familienname folgender Personen: 

 Alphonse Antonio de Sarasa (1618–1667), flämischer Mathematiker 
 Xavier de Sarasa (1788–1830), französischer Offizier

Sarasa bezeichnet:

 Sarasa (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Sarasa (Navarra), Ort in Spanien
 Sarasa (Fisch), spezielle Zucht des Goldfisches (meist rot/weiß mit verlängerten Flossen)